Девушка по вы́зову  () — проститутка, работающая, как правило, по рекомендации клиентов и телефонным вызовам. По этой системе, впрочем, работают и некоторые мужчины, оказывающие сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

Особенности 
 Для расширения клиентуры часто использует рекламные объявления на разных носителях.
 Зачастую оказывает изысканные «услуги».
 Зарабатывает больше, чем «уличная».
 У проститутки такого класса есть шанс поменять статус и стать содержанкой лояльного клиента.

Интернет 
Многие девушки по вызову имеют свои странички в сети Интернет.

Примечания

Ссылки 
 «The $2,000 an-Hour Woman», New York Magazine, 18 июля 2005.
Виды проституции